Der Ausdruck Nonni ist

 ein alternativer Name eines Flusses in China, siehe Nen Jiang
 eine Koseform des Namens Jón; sie bezeichnet häufig den isländischen Autor Jón Sveinsson
 Ottaviano Nonni (Il Mascarino; 1536–1606), italienischer Architekt